Виктор Новокшенов:
 Новокшенов, Виктор Викторович — мэр города Ангарска с 1998 по 2002 год, сын В.Ф. Новокшенова.
 Новокшенов, Виктор Юрьевич (род. 1951) — математик, доктор физико-математических наук, чл. корреспондент АН РБ.
 Новокшенов, Виктор Фёдорович (1915—1987) — государственный деятель, основатель и первый директор Ангарского электролизного комбината.